Рукавец — название географических объектов в России:

 Рукавец —  деревня в Невельском районе Псковской области.
 Рукавец —  река в Тверской области, приток Инюхи.